Tarry ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Tarry (1843–1913), französischer Amateur-Mathematiker
 Sam Tarry (* 1982), britischer Politiker